Kursk bezeichnet:

 Kursk, eine Stadt in Russland
 Oblast Kursk, einen Verwaltungsbezirk in Russland
 Kursk (2000), einen norwegischen Dokumentarfilm von Øystein Bogen und Per Christian Magnus 
 Kursk (2012), einen britischen Spielfilm von Amanda Boyle 
 Kursk (2018), einen französisch-belgisch-luxemburgischen Spielfilm von Thomas Vinterberg 
 eine Schlacht bei Kursk im Zweiten Weltkrieg, siehe Unternehmen Zitadelle
 Kernkraftwerk Kursk
 KYPCK, eine finnische Doom-Metal-Band
 Kursk (Schiff), ein 1910 in Dienst gestelltes russisches Passagierschiff
 K-141 Kursk, ein verunglücktes russisches U-Boot
 Kursk (Krater), einen Einschlagkrater in Russland
 Kursker Magnetanomalie, die weltweit größte lokale Anomalie im Erdmagnetfeld durch das weltgrößte bekannte Eisenerzbecken
 (3073) Kursk, einen Asteroiden